

Persone

Pick
Adolfo Pick – pedagogista italiano di origini boeme
Albert Pick – numismatico tedesco
Arnold Pick – neurologo e psichiatra ceco
Behrendt Pick – numismatico e archeologo tedesco
Florian Pick – calciatore tedesco
Georg Pick – matematico austriaco
Ludwig Pick – patologo tedesco
Lupu Pick – attore, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico rumeno
Philipp Josef Pick – dermatologo austriaco
Svika Pick – cantante, compositore e pianista israeliano

Cognomi composti
Riccardo Pick-Mangiagalli – pianista e compositore boemo naturalizzato italiano